

Codici 
 nsl – codice ISO 639-3 della lingua dei segni norvegese

Sport 
 National Soccer League – nome di diverse leghe calcistiche